Ženská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-mexický pár Sharon Fichmanová a Giuliana Olmosová, jehož členky nestartovaly společně. Fichmanová do turnaje nezasáhla pro zranění. 

Vítězkami se staly Veronika Kuděrmetovová s Anastasijí Pavljučenkovovou, které ve finále zdolaly kanadsko-mexické turnajové dvojky Gabrielu Dabrowskou s Giulianou Olmosovou. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů. Po Prague Open 2020 spolu odehrály teprve druhý turnaj, z něhož si odvezly druhé trofeje v kategorii WTA 1000 (počítáno včetně její předchůdkyně). Deblová světová čtyřka Kuděrmetovová na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý deblový titul. Pro Pavljučenkovovou to bylo šesté takové turnajové vítězství a první od Sydney International 2017. Na prahu vyřazení se přitom ocitly již v úvodním kole, kdy odvrátily mečbol. Další tři mečbolové hrozby zachránily v semifinále.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Storm Sandersová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (finále)
  Desirae Krawczyková /  Demi Schuursová (semifinále)
  Alexa Guarachiová /  Andreja Klepačová (čtvrtfinále)
  Coco Gauffová /  Jessica Pegulaová (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Sania Mirzaová (semifinále)
  Sü I-fan /  Jang Čao-süan (čtvrtfinále)
  Šúko Aojamová /  Čan Chao-čching (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2022